Le terme, apparu en français en 1504, provient de l’espagnol  (comparaison), de l'italien  (pierre de touche) et du grec ancien  (, pierre à aiguiser). Ses significations possibles sont :
 un parangon : un modèle, un exemple, parfois d'une qualité déterminée (exemple : un parangon de vertu, parangon de l'artiste maudit) ;
 le parangon : un marbre noir d’Égypte et de Grèce ;
 parangon : une pierre sans défaut, en joaillerie ;
 parangon : vieux terme d'imprimerie désignant deux caractères, l'un de vingt-deux points (le « gros parangon »), l'autre de vingt (le « petit parangon ») ;
 le Château du Parangon, un monument de la commune de Joinville-le-Pont.

Patronyme 
 Colette Parangon est le nom d'un personnage de Nicolas Edme Restif de La Bretonne, mariée à un maître imprimeur d'Auxerre, qui apparaît notamment dans Monsieur Nicolas. Il vient directement du terme d'imprimerie.
 Octave Parango est le nom du personnage principal du roman  de Frédéric Beigbeder ainsi que du film inspiré du roman.
 Parangon est le nom d'une « Vivenef » dans la série Les Aventuriers de la mer écrite par Robin Hobb.

Mots voisins 
Le verbe parangonner (rare) signifie « comparer ».

On utilise parfois le terme parangonnage pour traduire le terme anglais , notamment en droit des contrats et en évaluation des politiques publiques.

Voir aussi

Notes et références